Bøe ist der Familienname folgender Personen:

 Anette Bøe (* 1957) norwegische Skilangläuferin
 Borgen Bøe (1908–1941), norwegischer Widerstandskämpfer
 Erlend Svardal Bøe (* 1992), norwegischer Politiker
 Gunnar Bøe (1917–1989), norwegischer Politiker
 Ingrid Bøe Jacobsen (* 1992), norwegische Mountainbikerin
 Magnus Bøe (* 1998), norwegisch-südkoreanischer Skilangläufer
 Vilde Bøe Risa (* 1995), norwegische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Boe